Personalidades
Edith Durham
Eunice Ribeiro Durham
William Durham

Localidades
Durham
Municipalidade Regional de Durham
Durham (Carolina do Norte)
Durham (Connecticut)
Durham (Oregon)
Durham (Kansas)
Durham (Nova Hampshire)

Outros
Universidade de Durham
Castelo de Durham
Catedral de Durham
Evangelhos de Durham

Desambiguações de topônimos